Dooyeweerd ist der Familienname der folgenden Personen:

 Arnold Dooyeweerd (* 1946), niederländischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Herman Dooyeweerd (1894–1977), niederländischer Rechtsgelehrter und Philosoph